Aureilhan puede referirse a: 

 Aureilhan, comuna de Landas (Francia).
 Aureilhan, comuna de Altos Pirineos (Francia).